Piura (stad), een stad in Peru
 Piura (regio), een regio van Peru
 Piura (provincie), een provincie van Peru
 Piura (rivier), een rivier in Peru